Aimé-Jean-Anne de Tubière de Grimoard de Pestels de Caylus, dit Anne III (1666-1704), lieutenant-général, est un homme de la noblesse française.

. Entre autres nobles alliances, , deux familles qui connurent un rôle éclatant dans l'Histoire.
Il épouse le  dans la chapelle royale du Roy à Versailles "pendant ce temps de carême" Marthe-Marguerite Le Valois de Villette de Mursay, marquise de Caylus, nièce favorite de  de Maintenon, et reconnue comme spirituelle, jolie et d'après Voltaire, "ne disant que la vérité".

Anne de Caylus est le père de Anne-Claude-Philippe de Tubières de Grimoard de Pestels de Lévis de Caylus, collectionneur d'antiquités et archéologue.

Général français du XVIIe siècle
Marquis français du XVIIe siècle
Naissance en janvier 1666
Décès en novembre 1704
Décès à Bruxelles
Décès à 38 ans